Стюк

 межевой, граничный столб.
 Стукко, искусственный мрамор.